Макка́ртні (також МакКартні, ) — прізвище ірландського походження.

Персоналії 
 Джессі Маккартні — американський поп-співак
 Джордж Маккартні (1981) — північноірландський футболіст, захисник
 Еліза Маккартні — новозеландська легкоатлетка
 Лінда Маккартні — американський фотограф і музикант, дружина Пола Маккартні
 Пол Маккартні — англійський музикант (The Beatles)
 Стелла Маккартні — дизайнер одягу, донька Пола й Лінди Маккартні

Інше 
 4148 Маккартні (4148 McCartney) — астероїд головного поясу, відкритий 11 липня 1983 року.

Англійські прізвища
Ірландські прізвища